Osei ist der Name, Vorname oder Familienname folgender Personen:

 Abraham Osei Aidoo, ghanaischer Politiker
 Akwasi Osei Adjei, ghanaischer Politiker
 Alexander Prince Osei (* 1989), deutscher Schauspieler
 Anthony Akoto Osei, ghanaischer Politiker
 Christina Osei (* 1963), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Claudius Osei (* 1980), deutscher American-Football-Spieler
 Edward Osei-Nketia (* 2001), neuseeländischer Leichtathlet
 Emmanuel Osei (* 1981), ghanaischer Fußballspieler
 Emmanuel Osei Kuffour (* 1976), ghanaischer Fußballspieler
 Isaac Osei (* 1951), ghanaischer Politiker (NPP), Parlamentsabgeordneter, Diplomat und Kakaofunktionär
 Jordi Osei-Tutu (* 1998), englischer Fußballspieler
 Joseph Osei-Bonsu (* 1948), ghanaischer Geistlicher, Bischof von Konongo-Mampong
 Kennedy Osei (* 1966), ghanaischer Läufer
 Kofi Osei (* 1940), ghanaischer Fußballspieler und Geistlicher
 Mikki Osei Berko, Schauspieler ghanaischer Abstammung
 Miles Osei (* 2002), deutscher Basketballspieler
 Mimi Osei-Agyemang (* 1981), ghanaische Fußballspielerin
 Nana Osei Bonsu II (* 1939), Regent des Ashantireiches
 Padmore Osei, deutscher American-Football-Spieler
 Philip Osei (* 1990), kanadischer Leichtathlet
 Ransford Osei (* 1990), ghanaischer Fußballspieler
 Simon Osei-Mensah (* 1961), ghanaischer Politiker (NPP)

 Osei Bonsu (Tod 1824), Asantehene
 Osei Tutu I. (Tod 1717), Gründer des Königreichs der Ashanti
 Osei Kwadwo, Asantehene
 Osei Kwame Panyin, Asantehene
 Osei Tutu II. (geboren 1950), Asantehene